Amoor ist der Name folgender Orte in Indien:
 Amoor (Chengalpattu), Dorf im Distrikt Chengalpattu, Tamil Nadu
 Amoor (Tiruvallur), Dorf im Distrikt Tiruvallur, Tamil Nadu

Amoor ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Amoor († 1769), niederländischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Amoore
 Amor
 Amour